Àlgebra:
 Propietat associativa
 Propietat commutativa
 Propietat distributiva
 Ciència:
 Propietat biològica
 Propietat col·ligativa
 Propietats intensives propietats físiques, químiques, organolèptiques... que no depenen de la quantitat de matèria que caracteritzen els materials des d'un punt de vista macroscòpic 
 Dret:
 propietat
 Propietat industrial Propietat intel·lectual Propietat privada Propietat pública Nua propietat Filosofia:
 Propietat (ontologia)'''